Dit is een lijst van planetoïden 20801-20900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20801) - || 2000 SC179|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (20802) - || 2000 SR179|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (20803) - || 2000 SK188|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (20804) Etter || 2000 SW9|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (20805) - || 2000 SC220|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (20806) - || 2000 SW220|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (20807) - || 2000 SY220|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (20808) - || 2000 SR243|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (20809) Eshinjolly || 2000 SW9|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (20810) - || 2000 SE266|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (20811) - || 2000 ST266|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (20812) Shannonbabb || 2000 SL9|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (20813) Aakashshah || 2000 SB4|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (20814) Laurajones || 2000 SW2|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (20815) - || 2000 SZ318|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (20816) - || 2000 SQ319|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (20817) Liuxiaofeng || 2000 TT0|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20818) Karmadiraju || 2000 TQ4|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20819) - || 2000 TX55 || 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20820) - || 2000 UZ3 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20821) Balasridhar || 2000 UT5|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20822) Lintingnien || 2000 UK7|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20823) Liutingchun || 2000 UZ7|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20824) - || 2000 UX9 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20825) - || 2000 UN11 || 26 oktober 2000 || C. W. Juels
|-
| (20826) - || 2000 UV13 || 21 oktober 2000 || BATTeRS
|-
| (20827) - || 2000 UY25 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20828) Linchen || 2000 UO7|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20829) - || 2000 UR27 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20830) Luyajia || 2000 UG5|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20831) Zhangyi || 2000 UM7|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20832) Santhikodali || 2000 UQ7|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20833) - || 2000 US47 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20834) Allihewlett || 2000 UM8|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20835) Eliseadcock || 2000 UY9|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20836) Marilytedja || 2000 UE1|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20837) Ramanlal || 2000 UX2|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20838) - || 2000 UY53 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20839) Bretharrison || 2000 US5|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20840) Borishanin || 2000 UF8|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20841) - || 2000 UM69 || 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20842) - || 2000 UG75 || 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20843) Kuotzuhao || 2000 UZ8|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20844) - || 2000 UK97 || 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20845) - || 2000 UY102|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20846) Liyulin || 2000 US3|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20847) - || 2000 UW104|| 27 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20848) - || 2000 UA105|| 27 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (20849) - || 2000 VJ1 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20850) Gaglani || 2000 VF2|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20851) Ramachandran || 2000 VA8|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20852) Allilandstrom || 2000 VY2|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20853) Yunxiangchu || 2000 VQ3|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20854) Tetruashvily || 2000 VH7|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20855) Arifawan || 2000 VV7|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20856) Hamzabari || 2000 VT8|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20857) Richardromeo || 2000 VA0|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20858) Cuirongfeng || 2000 VM1|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20859) - || 2000 VT31 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20860) - || 2000 VS34 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20861) Lesliebeh || 2000 VX4|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20862) Jenngoedhart || 2000 VY4|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20863) Jamescronk || 2000 VW5|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20864) - || 2000 VF36 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20865) - || 2000 VL36 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20866) - || 2000 VP37 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20867) - || 2000 VT37 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20868) - || 2000 VR39 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20869) - || 2000 VK45 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20870) Kaningher || 2000 VC8|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20871) - || 2000 VJ48 || 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20872) - || 2000 VV48 || 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20873) Evanfrank || 2000 VH9|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20874) MacGregor || 2000 VL9|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20875) - || 2000 VU49 || 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20876) - || 2000 VW49 || 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20877) - || 2000 VD50 || 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20878) Uwetreske || 2000 VH0|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (20879) Chengyuhsuan || 2000 VJ5|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (20880) Yiyideng || 2000 VE7|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (20881) - || 2000 VG57 || 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (20882) - || 2000 VH57 || 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (20883) Gervais || 2000 VD8|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (20884) - || 2000 VA59 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (20885) - || 2000 WD2 || 18 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (20886) - || 2000 WE2 || 18 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (20887) - || 2000 WP2 || 18 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (20888) Siyueguo || 2000 WB4|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (20889) - || 2000 WB15 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (20890) - || 2000 WN19 || 25 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (20891) - || 2000 WN28 || 23 november 2000 || NEAT
|-
| (20892) MacChnoic || 2000 WE5|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (20893) Rosymccloskey || 2000 WJ5|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (20894) Krumeich || 2000 WP3|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (20895) - || 2000 WU106|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (20896) - || 2000 WW141|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (20897) - || 2000 WR142|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (20898) Fountainhills || 2000 WE7|| 30 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (20899) - || 2000 XB3 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (20900) - || 2000 XW4 || 1 december 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten